Трифешти има више значења:

 Трифешти (Лупша), насеље у округу Алба у Румунији
 Трифешти (Хореа), насеље у округу Алба у Румунији
 Трифешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Трифешти (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Општина Трифешти (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији
 Општина Трифешти (Њамц), општина у округу Њамц у Румунији